Лессак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Лессак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон